Goglia ist der Familienname folgender Personen:

 Emily Goglia (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Ferdinand von Goglia (1855–1941), österreichisch-ungarischer Feldzeugmeister im Ersten Weltkrieg
 Juliette Goglia (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin